Титулярная церковь Сан-Джованни-Мария-Вианней () — титулярная церковь была создана Папой Бенедиктом XVI 18 февраля 2012 года. Титул принадлежит приходской церкви Сан-Джованни-Мария-Вианней, расположенной в XIV зоне Рима Боргезиана, в восточной части Рима, на виа Лентини.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сан-Джованни-Мария-Вианней 
 Райнер Мария Вёльки — (12 февраля 2012 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Джованни-Мария-Вианней на сайте www.gcatholic.org;
 Титулярная церковь Сан-Джованни-Мария-Вианней на сайте www.catholic-hierarchy.org.

Жан-Мари Вианней